Il singolare del torneo di tennis Indian Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Onny Parun che ha battuto in finale Tony Roche 6-3, 6-3, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Open 1974